Blary est un patronyme porté notamment par :

 Benoît Blary, dessinateur de bande dessinée français ;
 Henri Blary (1913-2009), homme politique français ;
Romain Blary (né en 1985), joueur français de water-polo.